Song to a Seagull är Joni Mitchells debutalbum. Det lanserades 1968 på skivbolaget Reprise Records.

Låtlista (LP)
A-sida: I Came to the City

 "I Had a King", 3:37
 "Michael from Mountains", 3:41
 "Night in the City", 2:30
 "Marcie", 4:35
 "Nathan La Franeer", 3:18

B-sida: Out of the City and Down to the Seaside

 "Sisotowbell Lane", 4:05
 "The Dawntreader", 5:04
 "The Pirate of Penance", 2:44
 "Song to a Seagull", 3:51
 "Cactus Tree", 4:35

Referenser

Musikalbum 1968
Album av Joni Mitchell